Појам Катакомбе се може односити на:

 Катакомбе, врсту гробља;
 Катакомбе, југословенски филм из 1964. године;
 Катакомбе, амерички хорор филм из 2007. године.